Le gare di Pattinaggio di figura a coppie ai XX Giochi olimpici invernali si sono svolte il 14 (short program) e il 16 febbraio 2006 (free skating) al Palazzo a Vela di Torino.

Risultati

Short program

Free skating

Risultati finali

Collegamenti esterni

Pattinaggio di figura ai XX Giochi olimpici invernali